Li Hszin, Csin állam tábornoka a Hadakozó fejedelemségek korában
 Li Hszin (417–420) a nyugati Liang uralkodója a tizenhat királyság korában
 Li Hszin (1969) olimpiai ezüstérmes kínai kosárlabdázónő
 Li Hszin (1975) kínai színésznő
 Li Hszin (1992) kínai sífutónő, olimpikon